Serpula serpentina är en ringmaskart som beskrevs av Requien 1848. Serpula serpentina ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
serpentina